Стукалово — топоним; название нескольких населённых пунктов в России:
 Стукалово — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Стукалово — деревня в Ленинском районе Тульской области.